Dunlap (Illinois)
 Dunlap (Indiana)
 Dunlap (Iowa)
 Dunlap (Kansas)
 Dunlap (Tennessee)
 Dunlap (Comtat de Fresno), població del Comtat de Fresno a l'estat de Califòrnia
 Dunlap (Comtat de Mendocino), població del Comtat de Mendocino a l'estat de Califòrnia